Анна Максимовна Хархалуп (Малюта)  (1928—1993) — советский работник сельского хозяйства, звеньевая колхоза «Новая заря» Каменского района Молдавской ССР.

Биография 
Родилась 7 августа 1928 года в селе Валя-Адынкэ Каменского района Молдавской АССР в семье крестьянина.

В 1948 году звено Анны Хархалуп получило по  табака сорта «Трапезонд» с гектара на площади 

Занималась общественной деятельностью — избиралась депутатом Верховного Совета Молдавской ССР IV созыва.

Умерла 17 февраля 1993 года на своей родине.

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 июня 1949 года А. М. Хархалуп присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот».

Примечания

Ссылки 
 Каменский районный Совет народных депутатов - Герои Социалистического Труда